«Каскад» — оперативно-разведывательный боевой отряд КГБ СССР, созданный 18 июля 1980 года для участия в спецоперациях в Афганистане.

История 
Оперативно-разведывательный боевой отряд «Каскад» был сформирован постановлением ЦК КПСС и СМ СССР за № 615-200 от 18 июля 1980 года. Костяк отряда составляли  бойцы Краснодарского и Алма-Атинского полков и Ташкентского батальона ОБрОН, а так же из бывших бойцов ОСН Зенит и спецрезервистов  КГБ СССР из состава  выпускников КУОС. Задачи и функции отряда были определены приказом председателя КГБ СССР №00100 от 22 июля 1980 года и включали в себя:
оказание помощи афганцам в создании органов безопасности на местах;
организация агентурно-оперативной работы против существовавших бандформирований;
организация и проведение специальных мероприятий против наиболее агрессивных противников существовавшего афганского народного режима и СССР.
Всего в состав отряда «Каскад» входило около тысячи человек. Структурно отряд состоял из управления, штаба и восьми боевых спецгрупп — «Урал» (дислокация Кабул), «Кавказ» (дислокация Кандагар), «Карпаты» (дислокация Герат), «Карпаты-1» (дислокация Шинданд), «Тибет» (дислокация Джелалабад), «Север-1» (дислокация Мазари-Шариф), «Север-2» (дислокация Кундуз) и «Алтай» (дислокация Газни).

Всего в Афганистане с июля 1980 года по апрель 1984 года действовало пять спецподразделений «Каскад»: «Каскад-1» (6 месяцев), «Каскад-2» (6 месяцев), «Каскад-3» (9 месяцев), «Каскад-4» (1 год) и отряд «Омега» (1 год). Командиром первых трех «Каскадов» был генерал-майор А. И. Лазаренко, «Каскад-4» возглавил полковник Е. А. Савинцев, все они являлись сотрудниками внешней разведки КГБ СССР. За время действий в Афганистане отряд потерял убитыми 6 офицеров. Осенью 1980 года в подчинение отряда «Каскад»  был передан ОСН «Кобальт» МВД СССР. В отряде «Кобальт» было 600 сотрудников — офицеров МВД СССР. В 1983 году отряд «Каскад» был заменён отрядом «Омега», руководил которым полковник В. И. Кикоть.

Командование

Командиры 
 Лазаренко, Александр Иванович (1980—1982)
 Савинцев, Евгений Александрович (1982—1983)

Начальники штаба 
 Поляков Алексей Константинович (1980—1981)
 Богданович Владимир Владимирович (1981)
 Сопряков Вадим Николаевич (1981—1982)
 Ким Виктор Николаевич (1982—1983)

Использование названия 
Во время вторжения России на Украину провластные СМИ пиарили деятельность подразделения резервистов «Каскад», участниками которого называли себя депутаты-единоросы.

Примечания

Литература

Ссылки 

Подразделения КГБ СССР
Афганская война (1979—1989)
Формирования специального назначения СССР